Kalopothakes ist der Familienname folgender Personen:
 
 Demetrios Kalopothakes (1867–?), evangelischer Grieche und Historiker
 Mary Kalopothakes (eigentlich Maria Kalopothaki; 1859–1941), griechische Ärztin